Agersborg ist der Familienname von:

 Henrik Agersborg (1872–1942), norwegischer Segler
 Knut Andreas Pettersen Agersborg (1765–1847), norwegischer Politiker